Badminton wird bei den Olympischen Sommerspielen seit 1992 gespielt. 1972 wurde Badminton in München als Demonstrationssportart ausgetragen (ohne Damendoppel). Badminton war zum zweiten Mal Demonstrationssportart in Seoul 1988. Zu diesem Zeitpunkt war jedoch schon klar, dass Badminton 1992 als reguläre Sportart im Programm stehen wird. Der Beschluss dazu war bereits 1985 im IOC gefallen. Darum wurden die Wettbewerbe 1988 im Englischen auch nicht als Demonstration, sondern als Exhibition bezeichnet (Vorführwettbewerb), sozusagen als Vorgeschmack auf die olympische Premiere vier Jahre später. 2020 war Badminton auch erstmals bei den Paralympic Games im Programm.

Wettbewerbe 
Es werden fünf Wettbewerbe ausgetragen (Herren- und Dameneinzel, Herren- und Damendoppel sowie Mixed). Die vier erstgenannten Disziplinen sind seit 1992 im Programm der Spiele, das Mixed kam 1996 dazu. 1972 fand der Badmintonwettbewerbe als Demonstrationssportart (D) statt, 1988 als Exhibition (E).

Übersicht Wettbewerbe für Männer

Übersicht Wettbewerbe für Frauen

Übersicht Mixed-Wettbewerbe

Wettkampfstätten

Medaillengewinner

Teilnehmer je NOK

Weblinks 

 Die Medaillengewinner auf Olympics.com

Einzelnachweise